Puddingfabriek (Groningen)
 Puddingfabriek (Venlo)